Émanville, commune française de l’Eure ;
 Émanville, commune française de la Seine-Maritime.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France